Le tournoi Black Ball Squash Open 2020 est l'édition masculine 2020 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 13 au 18 décembre 2020 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix. En début d'année, il y a déjà eu une édition du Black Ball Squash Open (tournoi Platinum) réservé aux féminines. Cette édition automnale est précédée par l'édition féminine se déroulant la semaine précédente, pour pallier le manque de tournois causé par la pandémie de covid-19.

Le tableau est composé de 24 participants dont seize joueurs têtes de série.

Saurav Ghosal renonce à concourir, non remis des suites de sa blessure au Qatar Classic le mois précédent alors que Marwan El Shorbagy est suspendu pour un mois pour motif disciplinaires.

Au premier tour, toutes les têtes de série passent sans encombre. Au  tour, le choc entre le champion du monde junior Mostafa Asal et le finaliste des championnats du monde Paul Coll, revanche attendue de l'Open d'Égypte voit à nouveau la victoire du champion du monde junior Mostafa Asal en 5 jeux et  de lutte acharnée. Fares Dessouky met à fin à la défense du titre de Karim Abdel Gawad.

En finale, le  joueur mondial Fares Dessouky remonte un handicap de deux jeux à zéro pour s'imposer face au  mondial Ali Farag et remporte le plus grand titre de sa carrière.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open féminin 2020
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2020
Sport en Égypte en 2020
Squash en 2020
Sport en décembre 2020